Die 67. Nationalen Deutschen Einzelmeisterschaften fanden vom 5. bis 7. März 1999 in Augsburg in der Schwabenhalle statt.

Zwei Titel gewannen Torben Wosik und Olga Nemes. Beide holten den Titel im Einzel, Nemes im Doppel mit Christina Fischer, Wosik verteidigte zudem im Mixed mit Elke Schall den Vorjahrestitel. Meister im Herrendoppel wurden Timo Boll//Lars Hielscher.

Verletzungs- oder krankheitsbedingt fehlten die Topsportler Jörg Roßkopf, Nicole Struse, Qianhong Gotsch und Jing Tian-Zörner.

Vladislav Broda wurde als fairster Spieler für sein vorbildliches sportliches Verhalten mit dem Ehrenpreis des Swaythling Club International ausgezeichnet.

Insgesamt 5.400 Zuschauer verfolgten das Geschehen. Organisation und Durchführung übernahm der Verein Post SV Telekom Augsburg. Die Einzelwettbewerbe wurden in drei, die Doppelwettbewerbe in zwei Gewinnsätzen ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 DM 1998/99 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 27. Januar 2021)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in der Zeitschrift DTS, Heft 1999/4, Seite 4–9, 31 sowie im gleichen Heft WEST regional Seite 1–3
 Programmheft 67. Deutsche Meisterschaften im Tischtennis – u. a. Teilnehmerliste

1999
Tischtennisveranstaltung 1999
Sportveranstaltung in Augsburg